Eine Bodenrakete steht für:

 eine militärische Boden-Boden-Rakete, die vom Boden aus gegen Bodenziele abgefeuert wird
 eine Erdrakete, ein anderes Wort für Bodenverdrängungshammer im Bodenverdrängungsverfahren